Ōjima (metropolitana di Tokyo) – stazione della metropolitana di Tokyo
 3565 Ojima –  asteroide della fascia principale